Алекса́ндр База́ров: Базаров, Александр Александрович (1940—2006) — российский писатель, журналист.
 Базаров, Александр Иванович (1845—1907) — русский химик и ботаник, директор Никитского ботанического сада.